Comuna Viișoara se poate referi la:
Comuna Viișoara din județul Bihor, România
Comuna Viișoara din județul Botoșani, România
Comuna Viișoara din județul Cluj, România
Comuna Viișoara din județul Mureș, România
Comuna Viișoara din județul Teleorman, România
Comuna Viișoara din județul Vaslui, România
Comuna Viișoara din raionul Glodeni, Republica Moldova
Comuna Alexandru cel Bun din județul Neamț; în trecut numită Viișoara

Vezi și 
Viișoara (dezambiguizare)